Wołodymyr Mykołajowycz Boszczuk, ukr. Володимир Миколайович Бощук (ur. 3 sierpnia 1982 w Wierchowinie) – ukraiński skoczek narciarski i trener skoków narciarskich.

Przebieg kariery 
Pierwsze punkty w konkursie Pucharu Świata zdobył podczas zawodów na skoczni w Klingenthal w 2009, gdzie zajął 29. miejsce. W tym samym sezonie w Lillehammer zajął 26. pozycję. Te występy dały mu 76. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2008/2009. Największym sukcesem Boszczuka był awans do finałowej serii skoków podczas Mistrzostw Świata 2009 w Libercu na dużej skoczni (zajął 28. miejsce). W Pucharze Kontynentalnym 2008/2009 zgromadził 59 punktów. W 2011 zakończył sportową karierę.

Jego rekord życiowy to 188,5 m uzyskane na skoczni w Planicy.

Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem skoków narciarskich, trenując między innymi Stepana Pasicznyka. Przed sezonem 2018/2019 został trenerem reprezentacji Ukrainy w skokach narciarskich.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty W. Boszczuka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Boszczuka na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty W. Boszczuka na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty W. Boszczuka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ukraińscy olimpijczycy
Ukraińscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1982
Ukraińscy trenerzy skoków narciarskich